Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Béroé fille d'Aphrodite, héroïne éponyme de Beyrouth au Liban ;
 Béroé, nourrice de Sémélé ;
 Béroé l'Océanide, héroïne éponyme de Béroé ou Bérée, ville de Grèce (en grec Véria).
 Béroé, la Néréide.

En biologie marine, les Béroé sont un genre de cténophores de la famille des Béroïdés.

Voir aussi 
 PFK Beroe Stara Zagora, club de football bulgare